Juniorská liga 2016/17 byl pátý ročník soutěže, jež byla určena juniorským týmům sestávajícím především z hráčů do 21 let. Soutěže se povinně účastnilo 13 týmů, jejichž A týmy hrály v ročníku 2016/2017 ePojisteni ligu, a doplnily je 3 týmy z Fotbalové národní ligy. 2 prvoligové týmy - FC Fastav Zlín a 1. FC Slovácko - zřídily B týmy a získaly výjimku z účasti v Juniorské lize. Z Juniorské ligy se v ročníku 2016/2017 odhlásily týmy 1. SC Znojmo a FC Baník Ostrava a přihlásila se naopak MFK Karviná.

Ročník, ve kterém tým AC Sparta Praha obhajoval mistrovský titul, odstartoval 26. července 2016. Poslední zápas sezony byl odehrán 29. května 2017 a podruhé v historii soutěže se z vítězství v ročníku radoval celek FK Mladá Boleslav.

Kluby

Tabulka

Křížová tabulka

Statistiky hráčů

Střelci 
 

Aktualizováno: 30. května 2017
Zdroj: Juniorská liga

Vychytaná čistá konta 
 

Aktualizováno: 30. května 2017

Externí odkazy 
 https://web.archive.org/web/20130815003233/http://www.juniorskaliga.cz/statistiky.asp

Juniorská liga
Fotbal v Česku v roce 2016
Fotbal v Česku v roce 2017